Kitzbühel (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Skigebied Kitzbühel, een skigebied rondom deze stad
 Kitzbühel (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol